El nombre de Orden de San Miguel puede aludir a alguna de las siguientes corporaciones:

 Orden de San Miguel. Orden de caballería francesa que subsiste en la actualidad.
 Orden de San Miguel y San Jorge. Orden de caballería inglesa que subsiste en la actualidad.
 Orden de San Miguel del Ala. Orden de caballería portuguesa que subsiste en la actualidad.
 Orden de San Miguel Antigua Orden del Antiguo reino de Baviera